Павловский сельсовет — название административно-территориальной единицы и (или) сельского поселения в регионах России и Белоруссии:

Белоруссия 
 Павловский сельсовет — в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Павловский сельсовет — в Новичихинском районе Алтайского края.
 Павловский сельсовет — в Павловском районе Алтайского края.
 Павловский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края.
 Павловский сельсовет — в Вилегодском районе Архангельской области.
 Павловский сельсовет — в Каргопольском районе Архангельской области.
 Павловский сельсовет — в Нуримановском районе республики Башкортостан.
 Павловский сельсовет (с 2004 года — Павловское сельское поселение) — в Рамонском районе Воронежской области.
 Павловский сельсовет — в Назаровском районе Красноярского края.
 Павловский сельсовет — в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Павловский сельсовет — в Обоянском районе Курской области.
 Павловский сельсовет — в Добринском районе Липецкой области.
 Павловский сельсовет — в Лебедянском районе Липецкой области, упразднён в 2017 году.
 Павловский сельсовет — в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Павловский сельсовет — в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Павловский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области, расформирован в 2011 году.

См. также